Le Déménagement est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Déménagement, roman de Georges Simenon (1967)
 Le Déménagement, film d'Olivier Doran (1997)